Nûgssuaq è:
una penisola della Groenlandia (vedi Nugssuaq)
un villaggio della Groenlandia (vedi Nuussuaq).